L'Open d'Austràlia 2016, conegut oficialment com a Australian Open 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 104a edició del torneig se celebrarà entre el 18 i el 31 de gener de 2016 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Destacats 
 El serbi Novak Đoković va revalidar el títol en una reedició de la final de l'any anterior. Đoković va aconseguir el seu onzè títol de Grand Slam i el sisè a Austràlia, empatant amb Roy Emerson al capdamunt de tennistes que han aconseguit aquest títol en més ocasions. Pel que fa a Andy Murray, aquesta fou la cinquena final perduda a l'Open d'Austràlia, quatre enfront de Đoković.
 L'alemanya Angelique Kerber va guanyar el primer títol de Grand Slam de la seva carrera en també la seva primera final. Aquest títol li va permetre escalar fins a la segona posició del rànquing individual, just després de la seva rival, l'estatunidenca Serena Williams. Williams portava vuit finals de Grand Slam guanyades consecutivament i aquesta fou la seva primera final perduda a l'Open d'Austràlia després de sis títols.
 La parella masculina formada per l'escocès Jamie Murray i el brasiler Bruno Soares van guanyar el primer títol de Grand Slam de dobles masculins de les respectives carreres. Jamie Murray és el germà d'Andy Murray, finalista en la categoria individual masculina.
 La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza, número 1 del rànquing de dobles femenins, va guanyar el tercer Grand Slam consecutiu i també el tercer títol de la temporada en tres torneigs disputats. Amb aquesta victòria van allargar la seva ratxa de victòries consecutives a 36 des de l'agost de la temporada anterior. Aquest representà el dotzè títol de dobles de Grand Slam per Hingis, cinquè a Austràlia, i el tercer per Mirza.
 La parella mixta formada per la russa Ielena Vesninà i el brasiler Bruno Soares van aconseguir el seu primer títol com a parella. Per Vesninà també fou el primer títol en categoria mixta després de tres finals disputades, mentre que per Soares fou el tercer. A més, destaca el fet que Soares també va guanyar el títol de dobles masculins el dia anterior.
 El tennista local Lleyton Hewitt, ex-número 1 del rànquing individual, es va retirar definitivament del tennis professional després de caure en segona ronda davant David Ferrer.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (campió)
  Andy Murray (final)
  Roger Federer (semifinals)
  Stan Wawrinka (4a ronda)
  Rafael Nadal (1a ronda)
  Tomáš Berdych (quarts de final)
  Kei Nishikori (quarts de final)
  David Ferrer (quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  John Isner (4a ronda)
  Kevin Anderson (1a ronda)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Milos Raonic (semifinals)
  Gilles Simon (4a ronda)
  David Goffin (4a ronda)
  Bernard Tomic (4a ronda)
  Benoit Paire (1a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Dominic Thiem (3a ronda)
  Fabio Fognini (1a ronda)
  Viktor Troicki (3a ronda)
  Ivo Karlović (1a ronda)
  Gaël Monfils (quarts de final)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Jack Sock (2a ronda)
  Guillermo García López (3a ronda)
  Grígor Dimitrov (3a ronda)
  Andreas Seppi (3a ronda)
  Nick Kyrgios (3a ronda)
  Jérémy Chardy (2a ronda)
  Steve Johnson (3a ronda)
  Joao Sousa (3a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (final)
  Simona Halep (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (3a ronda)
  Agnieszka Radwańska (semifinals)
  Maria Xaràpova (quarts de final)
  Petra Kvitová (2a ronda)
  Angelique Kerber (campiona)
  Venus Williams (1a ronda)
  Karolína Plíšková (3a ronda)
  Carla Suárez Navarro (quarts de final)
  Timea Bacsinszky (2a ronda)
  Belinda Bencic (4a ronda)
  Roberta Vinci (3a ronda)
  Viktória Azàrenka (quarts de final)
  Madison Keys (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (1a ronda)
  Sara Errani (1a ronda)
  Elina Svitolina (2a ronda)
  Jelena Janković (2a ronda)
  Ana Ivanović (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova (4a ronda)
  Andrea Petkovic (1a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (2a ronda)
  Sloane Stephens (1a ronda)
  Samantha Stosur (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Anna Karolina Schmiedlova (1a ronda)
  Kristina Mladenovic (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu (1a ronda)
  Sabine Lisicki (2a ronda)
  Lesia Tsurenko (1a ronda)
  Caroline Garcia (1a ronda)

Dobles masculins 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (quarts de final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (3a ronda)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (2a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campions)
  Henri Kontinen /  John Peers (2a ronda)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (quarts de final)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (2a ronda)
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (3a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (3a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarts de final)
  Treat Huey /  Max Mirnyi (quarts de final)
  Feliciano López /  Marc López (2a ronda)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (semifinals)

Dobles femenins 
  Martina Hingis /  Sania Mirza (campiones)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarts de final)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (3a ronda)
  Timea Babos /  Katarina Srebotnik (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova /  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Raquel Atawo /  Abigail Spears (2a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (final)
  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (1a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (3a ronda)
  Iaroslava Xvédova /  Samantha Stosur (2a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  CoCo Vandeweghe (quarts de final)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (semifinals)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (1a ronda)
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (semifinals)
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (1a ronda)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Ivan Dodig (semifinals)
  Bethanie Mattek-Sands /  Bob Bryan (quarts de final)
  Chan Yung-Jan /  Rohan Bopanna (quarts de final)
  Katarina Srebotnik /  Jamie Murray (quarts de final)

  Ielena Vesninà /  Bruno Soares (campions)
  Lucie Hradecka /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Raquel Atawo /  Raven Klaasen (1a ronda)
  Chan Hao-Ching /  Max Mirnyi (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2016
Competicions tennístiques del 2016